Vieille Rivière peut se référer à:

Hydronymes 
La Vieille Rivière, un affluent de la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent dans Petite-Rivière-Saint-François, dans la MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Vieille Rivière (France), un affluent de la Loire, coulant dans le département du Loiret en France.